|-
|(7751)||1988 UA|| align=right|14,0|| align=right|2,474|| align=right|0,190|| align=right|1,09|| align=right|3,891||MBA||16. oktober 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|7752 Otauchunokai||1988 US|| align=right|13,2|| align=right|2,300|| align=right|0,153|| align=right|3,80|| align=right|3,487||MBA||31. oktober 1988||Ojima||T. Niijima; K. Kanai
|-
|(7753)||1988 XB|| align=right|18,6|| align=right|1,468|| align=right|0,482|| align=right|3,13|| align=right|1,778||APL PHA||5. december 1988||Gekko||Y. Oshima
|-
|(7754)||1989 TT11|| align=right|12,2|| align=right|2,891|| align=right|0,078|| align=right|1,55|| align=right|4,915||MBA||2. oktober 1989||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|7755 Haute-Provence||1989 YO5|| align=right|12,1|| align=right|3,153|| align=right|0,110|| align=right|2,61|| align=right|5,597||MBA||28. december 1989||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|7756 Scientia||1990 FR1|| align=right|12,3|| align=right|3,160|| align=right|0,021|| align=right|16,65|| align=right|5,618||MBA||27. marec 1990||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(7757)||1990 KO|| align=right|13,0|| align=right|2,294|| align=right|0,247|| align=right|23,10|| align=right|3,475||MBA||22. maj 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|7758 Poulanderson||1990 KT|| align=right|14,4|| align=right|2,383|| align=right|0,186|| align=right|21,63|| align=right|3,678||MBA||21. maj 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(7759)||1990 QD2|| align=right|13,5|| align=right|2,359|| align=right|0,210|| align=right|1,76|| align=right|3,622||MBA||22. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(7760)||1990 RW3|| align=right|13,2|| align=right|2,408|| align=right|0,192|| align=right|1,91|| align=right|3,737||MBA||14. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(7761)||1990 SL|| align=right|13,4|| align=right|2,365|| align=right|0,283|| align=right|24,81|| align=right|3,636||MBA||20. september 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(7762)||1990 SY2|| align=right|12,5|| align=right|2,847|| align=right|0,073|| align=right|3,24|| align=right|4,802||MBA||18. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|7763 Crabeels||1990 UT5|| align=right|12,3|| align=right|2,740|| align=right|0,073|| align=right|4,82|| align=right|4,535||MBA||16. oktober 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7764)||1991 AB|| align=right|13,0|| align=right|2,669|| align=right|0,199|| align=right|12,26|| align=right|4,361||MBA||7. januar 1991||Karasuyama||S. Inoda; T. Urata
|-
|(7765)||1991 AD|| align=right|12,6|| align=right|2,702|| align=right|0,174|| align=right|7,66|| align=right|4,442||MBA||8. januar 1991||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|7766 Jododaira||1991 BH2|| align=right|12,1|| align=right|3,060|| align=right|0,084|| align=right|11,01|| align=right|5,352||MBA||23. januar 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|7767 Tomatic||1991 RB5|| align=right|14,2|| align=right|2,372|| align=right|0,134|| align=right|5,97|| align=right|3,652||MBA||13. september 1991||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(7768)||1991 SX1|| align=right|13,8|| align=right|2,229|| align=right|0,030|| align=right|1,86|| align=right|3,326||MBA||16. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|7769 Okuni||1991 VF4|| align=right|13,2|| align=right|2,435|| align=right|0,147|| align=right|7,15|| align=right|3,799||MBA||4. november 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|7770 Siljan||1992 EQ8|| align=right|12,4|| align=right|2,894|| align=right|0,083|| align=right|3,35|| align=right|4,922||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|7771 Tvaren||1992 EZ9|| align=right|13,3|| align=right|2,661|| align=right|0,024|| align=right|4,23|| align=right|4,339||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(7772)||1992 EQ15|| align=right|12,3|| align=right|2,880|| align=right|0,180|| align=right|3,96|| align=right|4,886||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(7773)||1992 FS|| align=right|12,8|| align=right|2,724|| align=right|0,142|| align=right|5,73|| align=right|4,494||MBA||23. marec 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(7774)||1992 UU2|| align=right|13,4|| align=right|2,264|| align=right|0,186|| align=right|6,31|| align=right|3,407||MBA||19. oktober 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|7775 Taiko||1992 XD|| align=right|12,5|| align=right|2,671|| align=right|0,185|| align=right|4,39|| align=right|4,364||MBA||4. december 1992||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|7776 Takeishi||1993 BF|| align=right|12,8|| align=right|2,259|| align=right|0,158|| align=right|9,49|| align=right|3,394||MBA||20. januar 1993||Oohira||T. Urata
|-
|7777 Consadole||1993 CO1|| align=right|14,0|| align=right|2,319|| align=right|0,103|| align=right|4,04|| align=right|3,532||MBA||15. februar 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|7778 Markrobinson||1993 HK1|| align=right|12,5|| align=right|2,384|| align=right|0,328|| align=right|19,57|| align=right|3,681||MBA||17. april 1993||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|7779 Susanring||1993 KL|| align=right|13,9|| align=right|2,354|| align=right|0,220|| align=right|25,66|| align=right|3,610||MBA||19. maj 1993||Observatorij Palomar||J. B. Child
|-
|7780 Maren||1993 NJ|| align=right|13,8|| align=right|2,536|| align=right|0,132|| align=right|11,09|| align=right|4,037||MBA||15. julij 1993||Observatorij Palomar||E. F. Helin; J. B. Child
|-
|7781 Townsend||1993 QT|| align=right|13,8|| align=right|1,957|| align=right|0,070|| align=right|18,70|| align=right|2,737||MBA||19. avgust 1993||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|7782 Mony||1994 CY|| align=right|13,4|| align=right|3,160|| align=right|0,318|| align=right|14,49|| align=right|5,617||MBA||7. februar 1994||Stroncone||Stroncone
|-
|(7783)||1994 JD|| align=right|14,5|| align=right|1,935|| align=right|0,078|| align=right|23,54|| align=right|2,690||MBA||4. maj 1994||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(7784)||1994 PL|| align=right|13,7|| align=right|2,268|| align=right|0,236|| align=right|23,35|| align=right|3,416||MBA||5. avgust 1994||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(7785)||1994 QW|| align=right|13,5|| align=right|2,303|| align=right|0,112|| align=right|8,39|| align=right|3,495||MBA||29. avgust 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(7786)||1994 TB15|| align=right|13,6|| align=right|2,520|| align=right|0,219|| align=right|4,79|| align=right|4,000||MBA||14. oktober 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|7787 Annalaura||1994 WW|| align=right|15,1|| align=right|2,439|| align=right|0,116|| align=right|4,26|| align=right|3,809||MBA||23. november 1994||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|7788 Tsukuba||1994 XS|| align=right|13,8|| align=right|3,006|| align=right|0,119|| align=right|7,93|| align=right|5,210||MBA||5. december 1994||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|7789 Kwiatkowski||1994 XE6|| align=right|13,7|| align=right|2,298|| align=right|0,164|| align=right|4,80|| align=right|3,484||MBA||2. december 1994||Observatorij Palomar||E. Bowell
|-
|7790 Miselli||1995 DK2|| align=right|13,3|| align=right|3,137|| align=right|0,092|| align=right|7,28|| align=right|5,556||MBA||28. februar 1995||Stroncone||Stroncone
|-
|7791 Ebicykl||1995 EB|| align=right|13,1|| align=right|3,141|| align=right|0,162|| align=right|9,94|| align=right|5,565||MBA||1. marec 1995||Kleť||M. Tichý
|-
|(7792)||1995 WZ3|| align=right|12,8|| align=right|2,298|| align=right|0,150|| align=right|7,21|| align=right|3,482||MBA||18. november 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(7793)||1995 YC3|| align=right|12,4|| align=right|3,054|| align=right|0,113|| align=right|3,00|| align=right|5,335||MBA||27. december 1995||Haleakala||NEAT
|-
|7794 Sanvito||1996 AD4|| align=right|13,6|| align=right|2,302|| align=right|0,148|| align=right|5,68|| align=right|3,493||MBA||15. januar 1996||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(7795)||1996 AN15|| align=right|15,0|| align=right|2,291|| align=right|0,037|| align=right|7,62|| align=right|3,468||MBA||14. januar 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|7796 Jaracimrman||1996 BG|| align=right|13,6|| align=right|2,666|| align=right|0,144|| align=right|12,80|| align=right|4,353||MBA||16. januar 1996||Kleť||Z. Moravec
|-
|7797 Morita||1996 BK2|| align=right|11,3|| align=right|3,188|| align=right|0,147|| align=right|12,96|| align=right|5,692||MBA||26. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7798)||1996 CL|| align=right|13,4|| align=right|2,478|| align=right|0,132|| align=right|5,56|| align=right|3,900||MBA||1. februar 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|7799 Martinsolc||1996 DW1|| align=right|14,1|| align=right|2,263|| align=right|0,036|| align=right|3,75|| align=right|3,404||MBA||24. februar 1996||Kleť||Klet
|-
|7800 Zhongkeyuan||1996 EW2|| align=right|13,9|| align=right|2,231|| align=right|0,131|| align=right|3,29|| align=right|3,332||MBA||11. marec 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|7801 Goretti||1996 GG2|| align=right|14,4|| align=right|2,648|| align=right|0,252|| align=right|1,15|| align=right|4,308||MBA||12. april 1996||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|7802 Takiguchi||1996 XG1|| align=right|13,9|| align=right|2,431|| align=right|0,190|| align=right|2,19|| align=right|3,791||MBA||2. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|7803 Adachi||1997 EW2|| align=right|13,1|| align=right|2,786|| align=right|0,047|| align=right|5,00|| align=right|4,651||MBA||4. marec 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|7804 Boesgaard||3083 P-L|| align=right|13,5|| align=right|2,426|| align=right|0,145|| align=right|6,74|| align=right|3,778||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|7805 Moons||7610 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,275|| align=right|0,134|| align=right|4,27|| align=right|3,432||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|(7806)||1971 UM|| align=right|14,0|| align=right|2,425|| align=right|0,194|| align=right|2,67|| align=right|3,776||MBA||26. oktober 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(7807)||1975 SJ1|| align=right|12,8|| align=right|3,172|| align=right|0,097|| align=right|13,24|| align=right|5,648||MBA||30. september 1975||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(7808)||1976 GL8|| align=right|12,4|| align=right|2,560|| align=right|0,156|| align=right|6,54|| align=right|4,096||MBA||5. april 1976||El Leoncito||M. R. Cesco
|-
|(7809)||1979 ML1|| align=right|14,6|| align=right|2,347|| align=right|0,120|| align=right|6,31|| align=right|3,596||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(7810)||1981 DE|| align=right|13,5|| align=right|2,387|| align=right|0,076|| align=right|5,49|| align=right|3,686||MBA||26. februar 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|(7811)||1982 DT6|| align=right|12,6|| align=right|2,677|| align=right|0,107|| align=right|13,56|| align=right|4,378||MBA||23. februar 1982||Xinglong||Xinglong
|-
|7812 Billward||1984 UT|| align=right|13,3|| align=right|2,786|| align=right|0,229|| align=right|16,20|| align=right|4,649||MBA||26. oktober 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|7813 Anderserikson||1985 UF3|| align=right|13,0|| align=right|2,601|| align=right|0,169|| align=right|12,52|| align=right|4,194||MBA||16. oktober 1985||Kvistaberg||C.-I. Lagerkvist
|-
|(7814)||1986 CF2|| align=right|12,3|| align=right|2,753|| align=right|0,167|| align=right|16,93|| align=right|4,567||MBA||13. februar 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|7815 Dolon||1987 QN|| align=right|10,4|| align=right|5,298|| align=right|0,059|| align=right|20,35|| align=right|12,20||JUT||21. avgust 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|7816 Hanoi||1987 YA|| align=right|14,6|| align=right|2,314|| align=right|0,297|| align=right|2,38|| align=right|3,519||MBA||18. december 1987||Ayashi||M. Koishikawa
|-
|(7817)||1988 RH10|| align=right|12,9|| align=right|2,787|| align=right|0,044|| align=right|00,56|| align=right|4,651||MBA||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|7818 Muirhead||1990 QO|| align=right|13,9|| align=right|2,340|| align=right|0,350|| align=right|21,78|| align=right|3,579||MBA||19. avgust 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(7819)||1990 RR3|| align=right|14,0|| align=right|2,567|| align=right|0,167|| align=right|2,74|| align=right|4,112||MBA||14. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(7820)||1990 TU8|| align=right|14,5|| align=right|2,373|| align=right|0,232|| align=right|2,31|| align=right|3,655||MBA||14. oktober 1990||Kleť||A. Mrkos
|-
|(7821)||1991 AC|| align=right|13,1|| align=right|2,888|| align=right|0,011|| align=right|2,89|| align=right|4,908||MBA||8. januar 1991||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(7822)||1991 CS|| align=right|17,4|| align=right|1,123|| align=right|0,165|| align=right|37,13|| align=right|1,190||APL PHA||13. februar 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(7823)||1991 PF10|| align=right|14,5|| align=right|2,149|| align=right|0,070|| align=right|2,21|| align=right|3,149||MBA||7. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|7824 Lynch||1991 RM2|| align=right|13,3|| align=right|2,260|| align=right|0,210|| align=right|8,73|| align=right|3,398||MBA||7. september 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(7825)||1991 TL1|| align=right|13,5|| align=right|2,420|| align=right|0,280|| align=right|19,90|| align=right|3,765||MBA||10. oktober 1991||Observatorij Palomar||J. Alu
|-
|7826 Kinugasa||1991 VO|| align=right|13,5|| align=right|2,365|| align=right|0,059|| align=right|6,21|| align=right|3,635||MBA||2. november 1991||Kitami||A. Takahashi; K. Watanabe
|-
|(7827)||1992 QE2|| align=right|13,2|| align=right|3,026|| align=right|0,246|| align=right|13,83|| align=right|5,264||MBA||22. avgust 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(7828)||1992 SD13|| align=right|12,3|| align=right|3,158|| align=right|0,154|| align=right|11,79|| align=right|5,610||MBA||28. september 1992||Kitami||M. Yanai; K. Watanabe
|-
|7829 Jaroff||1992 WY4|| align=right|13,5|| align=right|1,952|| align=right|0,076|| align=right|17,87|| align=right|2,727||MBA||21. november 1992||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|7830 Akihikotago||1993 DC1|| align=right|14,3|| align=right|2,387|| align=right|0,163|| align=right|3,00|| align=right|3,686||MBA||24. februar 1993||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|7831 Francois-Xavier||1993 FQ|| align=right|13,6|| align=right|2,399|| align=right|0,137|| align=right|7,79|| align=right|3,715||MBA||21. marec 1993||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(7832)||1993 FA27|| align=right|13,9|| align=right|2,233|| align=right|0,214|| align=right|5,37|| align=right|3,336||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|7833 Nilstamm||1993 FV32|| align=right|13,8|| align=right|2,326|| align=right|0,203|| align=right|2,80|| align=right|3,547||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(7834)||1993 JL|| align=right|12,0|| align=right|2,593|| align=right|0,136|| align=right|14,99|| align=right|4,175||MBA||14. maj 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7835)||1993 MC|| align=right|14,1|| align=right|2,554|| align=right|0,233|| align=right|12,95|| align=right|4,081||MBA||16. junij 1993||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(7836)||1993 TG|| align=right|12,0|| align=right|3,044|| align=right|0,179|| align=right|9,53|| align=right|5,310||MBA||9. oktober 1993||Uenohara||N. Kawasato
|-
|7837 Mutsumi||1993 TX|| align=right|13,5|| align=right|2,615|| align=right|0,298|| align=right|11,58|| align=right|4,228||MBA||11. oktober 1993||Yatsuka||H. Abe; S. Miyasaka
|-
|7838 Feliceierman||1993 WA|| align=right|13,3|| align=right|3,144|| align=right|0,067|| align=right|21,13|| align=right|5,575||MBA||16. november 1993||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(7839)||1994 ND|| align=right|17,9|| align=right|2,165|| align=right|0,518|| align=right|27,19|| align=right|3,186||AMR||3. julij 1994||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|7840 Hendrika||1994 TL3|| align=right|14,9|| align=right|2,276|| align=right|0,114|| align=right|9,28|| align=right|3,434||MBA||5. oktober 1994||Dominion||G. C. L. Aikman
|-
|(7841)||1994 UE1|| align=right|13,2|| align=right|2,716|| align=right|0,109|| align=right|6,61|| align=right|4,475||MBA||31. oktober 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|7842 Ishitsuka||1994 XQ|| align=right|14,3|| align=right|2,295|| align=right|0,216|| align=right|5,25|| align=right|3,475||MBA||1. december 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(7843)||1994 YE1|| align=right|12,3|| align=right|2,545|| align=right|0,105|| align=right|11,41|| align=right|4,058||MBA||22. december 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|7844 Horikawa||1995 YL1|| align=right|13,7|| align=right|2,576|| align=right|0,275|| align=right|2,62|| align=right|4,133||MBA||21. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|7845 Mckim||1996 AC|| align=right|12,7|| align=right|3,183|| align=right|0,218|| align=right|16,07|| align=right|5,678||MBA||1. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|7846 Setvak||1996 BJ|| align=right|14,6|| align=right|2,351|| align=right|0,178|| align=right|3,46|| align=right|3,605||MBA||16. januar 1996||Kleť||M. Tichý
|-
|7847 Mattiaorsi||1996 CS8|| align=right|13,3|| align=right|3,123|| align=right|0,101|| align=right|6,12|| align=right|5,517||MBA||14. februar 1996||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|7848 Bernasconi||1996 DF1|| align=right|13,5|| align=right|2,556|| align=right|0,195|| align=right|3,16|| align=right|4,085||MBA||22. februar 1996||Sormano||M. Cavagna; A. Testa
|-
|7849 Janjosefric||1996 HR|| align=right|13,9|| align=right|2,733|| align=right|0,096|| align=right|6,03|| align=right|4,517||MBA||18. april 1996||Ondřejov||P. Pravec; L. Šarounová
|-
|7850 Buenos Aires||1996 LH|| align=right|14,9|| align=right|2,418|| align=right|0,108|| align=right|7,25|| align=right|3,760||MBA||10. junij 1996||Mt. Hopkins||L. Macri
|-
|7851 Azumino||1996 YW2|| align=right|13,1|| align=right|2,205|| align=right|0,163|| align=right|5,03|| align=right|3,275||MBA||29. december 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|7852 Itsukushima||7604 P-L|| align=right|13,9|| align=right|2,418|| align=right|0,056|| align=right|4,02|| align=right|3,759||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|7853 Confucius||2086 T-2|| align=right|13,0|| align=right|3,048|| align=right|0,242|| align=right|5,95|| align=right|5,321||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|7854 Laotse||1076 T-3|| align=right|14,3|| align=right|2,254|| align=right|0,183|| align=right|6,66|| align=right|3,383||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|7855 Tagore||4092 T-3|| align=right|13,3|| align=right|2,674|| align=right|0,096|| align=right|13,17|| align=right|4,373||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|7856 Viktorbykov||1975 VB1|| align=right|12,7|| align=right|3,186|| align=right|0,147|| align=right|6,17|| align=right|5,687||MBA||1. november 1975||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|7857 Lagerros||1978 QC3|| align=right|12,3|| align=right|2,849|| align=right|0,166|| align=right|12,65|| align=right|4,809||MBA||22. avgust 1978||Mount Stromlo||C.-I. Lagerkvist
|-
|7858 Bolotov||1978 SB3|| align=right|13,7|| align=right|2,470|| align=right|0,215|| align=right|4,19|| align=right|3,882||MBA||26. september 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|7859 Lhasa||1979 US|| align=right|13,3|| align=right|2,763|| align=right|0,136|| align=right|3,76|| align=right|4,593||MBA||19. oktober 1979||Kleť||A. Mrkos
|-
|7860 Zahnle||1980 PF|| align=right|14,2|| align=right|2,262|| align=right|0,163|| align=right|8,32|| align=right|3,402||MBA||6. avgust 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7861)||1981 EK25|| align=right|14,6|| align=right|2,438|| align=right|0,175|| align=right|1,96|| align=right|3,807||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(7862)||1981 EE28|| align=right|14,1|| align=right|2,844|| align=right|0,074|| align=right|2,39|| align=right|4,795||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|7863 Turnbull||1981 VK|| align=right|13,0|| align=right|3,124|| align=right|0,188|| align=right|00,75|| align=right|5,522||MBA||2. november 1981||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(7864)||1982 EE|| align=right|12,7|| align=right|2,702|| align=right|0,047|| align=right|9,36|| align=right|4,440||MBA||14. marec 1982||Kleť||A. Mrkos
|-
|(7865)||1982 FG3|| align=right|13,6|| align=right|2,263|| align=right|0,151|| align=right|1,74|| align=right|3,404||MBA||21. marec 1982||La Silla||H. Debehogne
|-
|7866 Sicoli||1982 TK|| align=right|13,4|| align=right|2,429|| align=right|0,210|| align=right|3,49|| align=right|3,786||MBA||13. oktober 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|7867 Burian||1984 SB1|| align=right|14,6|| align=right|2,211|| align=right|0,188|| align=right|5,99|| align=right|3,288||MBA||20. september 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|7868 Barker||1984 UX2|| align=right|12,8|| align=right|2,684|| align=right|0,200|| align=right|12,01|| align=right|4,395||MBA||26. oktober 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7869)||1987 RV3|| align=right|14,5|| align=right|2,267|| align=right|0,186|| align=right|3,64|| align=right|3,413||MBA||2. september 1987||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(7870)||1987 UP2|| align=right|13,3|| align=right|2,242|| align=right|0,273|| align=right|3,50|| align=right|3,356||MBA||25. oktober 1987||Brorfelde||P. Jensen
|-
|7871 Tunder||1990 SW4|| align=right|13,9|| align=right|2,342|| align=right|0,085|| align=right|4,46|| align=right|3,584||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7872)||1990 UC|| align=right|13,8|| align=right|2,340|| align=right|0,215|| align=right|8,14|| align=right|3,578||MBA||18. oktober 1990||Oohira||T. Urata
|-
|7873 Boll||1991 AE3|| align=right|13,1|| align=right|2,637|| align=right|0,111|| align=right|5,10|| align=right|4,281||MBA||15. januar 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(7874)||1991 BE|| align=right|12,5|| align=right|2,597|| align=right|0,169|| align=right|26,89|| align=right|4,184||MBA||18. januar 1991||Karasuyama||S. Inoda; T. Urata
|-
|(7875)||1991 ES1|| align=right|12,3|| align=right|2,643|| align=right|0,181|| align=right|14,16|| align=right|4,297||MBA||7. marec 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7876)||1991 VW3|| align=right|14,1|| align=right|2,158|| align=right|0,192|| align=right|1,10|| align=right|3,170||MBA||11. november 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7877)||1992 AH1|| align=right|13,6|| align=right|2,734|| align=right|0,242|| align=right|9,58|| align=right|4,519||MBA||10. januar 1992||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(7878)||1992 DZ|| align=right|13,2|| align=right|2,620|| align=right|0,101|| align=right|14,43|| align=right|4,241||MBA||27. februar 1992||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(7879)||1992 EX17|| align=right|14,4|| align=right|2,353|| align=right|0,173|| align=right|7,85|| align=right|3,609||MBA||3. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(7880)||1992 OM7|| align=right|12,8|| align=right|2,786|| align=right|0,043|| align=right|3,27|| align=right|4,648||MBA||19. julij 1992||La Silla||H. Debehogne; Lopez G.; A.
|-
|7881 Schieferdecker||1992 RC7|| align=right|13,1|| align=right|2,942|| align=right|0,116|| align=right|2,80|| align=right|5,045||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7882)||1993 FL6|| align=right|14,5|| align=right|2,139|| align=right|0,052|| align=right|2,04|| align=right|3,129||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(7883)||1993 GD1|| align=right|14,1|| align=right|2,264|| align=right|0,178|| align=right|6,09|| align=right|3,406||MBA||15. april 1993||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(7884)||1993 HH7|| align=right|13,4|| align=right|2,273|| align=right|0,108|| align=right|2,50|| align=right|3,427||MBA||24. april 1993||La Silla||H. Debehogne
|-
|(7885)||1993 KQ2|| align=right|15,0|| align=right|2,346|| align=right|0,252|| align=right|24,09|| align=right|3,592||MBA||17. maj 1993||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|7886 Redman||1993 PE|| align=right|14,7|| align=right|2,382|| align=right|0,101|| align=right|3,93|| align=right|3,675||MBA||12. avgust 1993||Victoria||D. D. Balam
|-
|7887 Bratfest||1993 SU2|| align=right|12,0|| align=right|2,579|| align=right|0,100|| align=right|13,77|| align=right|4,141||MBA||18. september 1993||Catalina Station||C. W. Hergenrother
|-
|(7888)||1993 UC|| align=right|15,3|| align=right|2,436|| align=right|0,664|| align=right|26,06|| align=right|3,802||APL||20. oktober 1993||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(7889)||1994 LX|| align=right|15,3|| align=right|1,262|| align=right|0,347|| align=right|36,91|| align=right|1,417||APL||15. junij 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|7890 Yasuofukui||1994 TC3|| align=right|15,4|| align=right|2,173|| align=right|0,192|| align=right|00,99|| align=right|3,203||MBA||2. oktober 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|7891 Fuchie||1994 VJ7|| align=right|13,9|| align=right|2,279|| align=right|0,147|| align=right|1,91|| align=right|3,441||MBA||11. november 1994||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|7892 Musamurahigashi||1994 WQ12|| align=right|12,9|| align=right|3,201|| align=right|0,181|| align=right|1,42|| align=right|5,727||MBA||27. november 1994||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(7893)||1994 XY|| align=right|14,2|| align=right|2,282|| align=right|0,135|| align=right|7,32|| align=right|3,447||MBA||2. december 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|7894 Rogers||1994 XC1|| align=right|13,7|| align=right|2,572|| align=right|0,127|| align=right|14,08|| align=right|4,125||MBA||6. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|7895 Kaseda||1995 DK1|| align=right|10,9|| align=right|3,158|| align=right|0,142|| align=right|13,18|| align=right|5,610||MBA||22. februar 1995||Kashihara||F. Uto
|-
|7896 Svejk||1995 EC|| align=right|12,5|| align=right|3,142|| align=right|0,133|| align=right|1,92|| align=right|5,569||MBA||1. marec 1995||Kleť||Z. Moravec
|-
|7897 Bohuska||1995 EL1|| align=right|13,9|| align=right|3,071|| align=right|0,203|| align=right|4,02|| align=right|5,380||MBA||12. marec 1995||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|7898 Ohkuma||1995 XR1|| align=right|13,1|| align=right|2,206|| align=right|0,220|| align=right|7,06|| align=right|3,277||MBA||15. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|7899 Joya||1996 BV3|| align=right|13,4|| align=right|2,344|| align=right|0,140|| align=right|6,26|| align=right|3,588||MBA||30. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|7900 Portule||1996 CV8|| align=right|13,9|| align=right|2,268|| align=right|0,138|| align=right|4,25|| align=right|3,415||MBA||14. februar 1996||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|7901 Konnai||1996 DP|| align=right|14,2|| align=right|2,581|| align=right|0,114|| align=right|1,35|| align=right|4,147||MBA||19. februar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|7902 Hanff||1996 HT17|| align=right|13,5|| align=right|2,874|| align=right|0,038|| align=right|2,67|| align=right|4,873||MBA||18. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|7903 Albinoni||1996 HV24|| align=right|13,9|| align=right|3,029|| align=right|0,023|| align=right|7,72|| align=right|5,271||MBA||20. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|7904 Morrow||1997 JL4|| align=right|13,6|| align=right|2,524|| align=right|0,132|| align=right|2,29|| align=right|4,009||MBA||1. maj 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|7905 Juzoitami||1997 OX|| align=right|12,1|| align=right|3,110|| align=right|0,090|| align=right|12,22|| align=right|5,484||MBA||24. julij 1997||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|7906 Melanchton||3081 P-L|| align=right|12,6|| align=right|3,049|| align=right|0,149|| align=right|9,99|| align=right|5,324||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|7907 Erasmus||4047 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,785|| align=right|0,017|| align=right|2,08|| align=right|4,648||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|7908 Zwingli||4192 T-1|| align=right|14,4|| align=right|2,351|| align=right|0,127|| align=right|3,63|| align=right|3,604||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|(7909)||1975 SK|| align=right|13,1|| align=right|3,164|| align=right|0,188|| align=right|2,41|| align=right|5,627||MBA||30. september 1975||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|7910 Aleksola||1976 GD2|| align=right|13,7|| align=right|2,249|| align=right|0,138|| align=right|8,37|| align=right|3,371||MBA||1. april 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|7911 Carlpilcher||1977 RZ8|| align=right|12,4|| align=right|2,901|| align=right|0,163|| align=right|15,33|| align=right|4,941||MBA||8. september 1977||Observatorij Palomar||E. Bowell
|-
|7912 Lapovok||1978 PO3|| align=right|14,1|| align=right|2,445|| align=right|0,131|| align=right|00,95|| align=right|3,821||MBA||8. avgust 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|7913 Parfenov||1978 TU8|| align=right|12,8|| align=right|2,896|| align=right|0,060|| align=right|1,60|| align=right|4,927||MBA||9. oktober 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(7914)||1978 UW7|| align=right|13,3|| align=right|2,446|| align=right|0,216|| align=right|11,90|| align=right|3,825||MBA||27. oktober 1978||Observatorij Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(7915)||1979 MA6|| align=right|14,6|| align=right|2,311|| align=right|0,060|| align=right|5,85|| align=right|3,513||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(7916)||1981 EN|| align=right|14,4|| align=right|2,366|| align=right|0,163|| align=right|9,59|| align=right|3,639||MBA||1. marec 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|(7917)||1981 EG5|| align=right|13,8|| align=right|2,414|| align=right|0,129|| align=right|8,68|| align=right|3,749||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(7918)||1981 EJ22|| align=right|15,5|| align=right|2,445|| align=right|0,224|| align=right|5,85|| align=right|3,822||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|7919 Prime||1981 EZ27|| align=right|14,2|| align=right|2,442|| align=right|0,118|| align=right|1,19|| align=right|3,815||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(7920)||1981 XM2|| align=right|13,0|| align=right|2,599|| align=right|0,109|| align=right|10,81|| align=right|4,189||MBA||3. december 1981||Nanking||Purple Mountain
|-
|7921 Huebner||1982 RF|| align=right|13,8|| align=right|2,407|| align=right|0,229|| align=right|2,31|| align=right|3,735||MBA||15. september 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7922)||1983 CO3|| align=right|12,9|| align=right|3,088|| align=right|0,169|| align=right|14,15|| align=right|5,426||MBA||12. februar 1983||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|7923 Chyba||1983 WJ|| align=right|12,4|| align=right|2,894|| align=right|0,089|| align=right|3,27|| align=right|4,923||MBA||28. november 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|7924 Simbirsk||1986 PW4|| align=right|12,7|| align=right|3,096|| align=right|0,169|| align=right|1,16|| align=right|5,447||MBA||6. avgust 1986||Krym–Naučnyj||N. S. Černych; L. I. Černych
|-
|7925 Shelus||1986 RX2|| align=right|13,5|| align=right|3,136|| align=right|0,196|| align=right|1,61|| align=right|5,551||MBA||6. september 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7926)||1986 RD5|| align=right|12,6|| align=right|3,071|| align=right|0,128|| align=right|3,63|| align=right|5,380||MBA||3. september 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(7927)||1986 WV1|| align=right|12,7|| align=right|3,146|| align=right|0,166|| align=right|1,68|| align=right|5,578||MBA||29. november 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|7928 Bijaoui||1986 WM5|| align=right|11,6|| align=right|3,088|| align=right|0,183|| align=right|12,07|| align=right|5,425||MBA||27. november 1986||Caussols||CERGA
|-
|(7929)||1987 SK12|| align=right|14,1|| align=right|2,230|| align=right|0,097|| align=right|1,54|| align=right|3,329||MBA||16. september 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(7930)||1987 VD|| align=right|13,7|| align=right|2,255|| align=right|0,255|| align=right|5,15|| align=right|3,385||MBA||15. november 1987||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7931)||1988 EB1|| align=right|14,3|| align=right|2,432|| align=right|0,139|| align=right|3,09|| align=right|3,792||MBA||13. marec 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(7932)||1989 GP|| align=right|14,5|| align=right|2,388|| align=right|0,175|| align=right|2,93|| align=right|3,689||MBA||7. april 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|7933 Magritte||1989 GP4|| align=right|14,7|| align=right|2,329|| align=right|0,083|| align=right|6,41|| align=right|3,553||MBA||3. april 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|7934 Sinatra||1989 SG1|| align=right|14,4|| align=right|2,577|| align=right|0,147|| align=right|7,85|| align=right|4,135||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7935)||1990 EZ5|| align=right|13,2|| align=right|3,085|| align=right|0,132|| align=right|00,15|| align=right|5,418||MBA||1. marec 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|7936 Mikemagee||1990 OW2|| align=right|13,8|| align=right|2,321|| align=right|0,136|| align=right|8,34|| align=right|3,536||MBA||30. julij 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(7937)||1990 QA2|| align=right|13,7|| align=right|2,633|| align=right|0,061|| align=right|1,59|| align=right|4,272||MBA||22. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(7938)||1990 SL2|| align=right|14,1|| align=right|2,323|| align=right|0,205|| align=right|6,34|| align=right|3,539||MBA||17. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|7939 Asphaug||1991 AP1|| align=right|14,4|| align=right|2,363|| align=right|0,214|| align=right|1,51|| align=right|3,631||MBA||14. januar 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|7940 Erichmeyer||1991 EO1|| align=right|14,0|| align=right|2,637|| align=right|0,089|| align=right|3,73|| align=right|4,281||MBA||13. marec 1991||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|(7941)||1991 NE1|| align=right|12,3|| align=right|3,175|| align=right|0,052|| align=right|8,52|| align=right|5,656||MBA||12. julij 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(7942)||1991 OK1|| align=right|12,3|| align=right|3,173|| align=right|0,041|| align=right|9,52|| align=right|5,650||MBA||18. julij 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(7943)||1991 PQ12|| align=right|12,6|| align=right|3,144|| align=right|0,126|| align=right|1,09|| align=right|5,574||MBA||5. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(7944)||1991 PR12|| align=right|13,3|| align=right|3,202|| align=right|0,149|| align=right|00,41|| align=right|5,729||MBA||5. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|7945 Kreisau||1991 RK7|| align=right|14,6|| align=right|2,176|| align=right|0,122|| align=right|4,01|| align=right|3,209||MBA||13. september 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(7946)||1991 RV13|| align=right|14,1|| align=right|2,370|| align=right|0,121|| align=right|5,83|| align=right|3,648||MBA||13. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|7947 Toland||1992 BE2|| align=right|15,4|| align=right|2,230|| align=right|0,076|| align=right|5,19|| align=right|3,330||MBA||30. januar 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|7948 Whitaker||1992 HY|| align=right|14,2|| align=right|2,442|| align=right|0,048|| align=right|00,54|| align=right|3,816||MBA||24. april 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(7949)||1992 SU|| align=right|12,4|| align=right|2,974|| align=right|0,271|| align=right|17,60|| align=right|5,127||MBA||23. september 1992||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|7950 Berezov||1992 SS26|| align=right|11,4|| align=right|3,099|| align=right|0,107|| align=right|11,67|| align=right|5,455||MBA||28. september 1992||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(7951)||1992 WC2|| align=right|13,4|| align=right|3,147|| align=right|0,168|| align=right|00,38|| align=right|5,582||MBA||18. november 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7952)||1992 XB|| align=right|12,5|| align=right|3,031|| align=right|0,247|| align=right|10,24|| align=right|5,276||MBA||3. december 1992||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|7953 Kawaguchi||1993 KP|| align=right|13,9|| align=right|2,383|| align=right|0,190|| align=right|3,61|| align=right|3,677||MBA||20. maj 1993||Kiyosato||S. Otomo
|-
|7954 Kitao||1993 SQ2|| align=right|13,6|| align=right|2,610|| align=right|0,187|| align=right|13,97|| align=right|4,216||MBA||19. september 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|7955 Ogiwara||1993 WE|| align=right|13,4|| align=right|2,758|| align=right|0,124|| align=right|1,57|| align=right|4,580||MBA||18. november 1993||Oohira||T. Urata
|-
|7956 Yaji||1993 YH|| align=right|13,7|| align=right|3,091|| align=right|0,114|| align=right|2,48|| align=right|5,433||MBA||17. december 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|7957 Antonella||1994 BT|| align=right|13,5|| align=right|2,772|| align=right|0,118|| align=right|9,04|| align=right|4,614||MBA||17. januar 1994||Cima Ekar||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|7958 Leakey||1994 LE3|| align=right|13,8|| align=right|1,878|| align=right|0,078|| align=right|21,98|| align=right|2,572||MBA||5. junij 1994||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(7959)||1994 PK|| align=right|14,5|| align=right|1,943|| align=right|0,086|| align=right|19,27|| align=right|2,709||MBA||2. avgust 1994||Catalina Station||C. W. Hergenrother
|-
|7960 Condorcet||1994 PW16|| align=right|14,3|| align=right|2,185|| align=right|0,073|| align=right|3,25|| align=right|3,230||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|7961 Ercolepoli||1994 TD2|| align=right|14,0|| align=right|2,181|| align=right|0,191|| align=right|5,05|| align=right|3,221||MBA||10. oktober 1994||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(7962)||1994 WG3|| align=right|14,8|| align=right|2,185|| align=right|0,222|| align=right|4,07|| align=right|3,229||MBA||28. november 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|7963 Falcinelli||1995 CA|| align=right|13,8|| align=right|2,590|| align=right|0,180|| align=right|12,76|| align=right|4,167||MBA||1. februar 1995||Stroncone||Stroncone
|-
|(7964)||1995 DD2|| align=right|12,2|| align=right|2,760|| align=right|0,086|| align=right|10,27|| align=right|4,585||MBA||23. februar 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|7965 Katsuhiko||1996 BD1|| align=right|12,0|| align=right|2,438|| align=right|0,290|| align=right|25,02|| align=right|3,806||MBA||17. januar 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|7966 Richardbaum||1996 DA|| align=right|14,8|| align=right|2,373|| align=right|0,185|| align=right|3,26|| align=right|3,654||MBA||18. februar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|7967 Beny||1996 DV2|| align=right|14,7|| align=right|2,200|| align=right|0,187|| align=right|3,49|| align=right|3,262||MBA||28. februar 1996||Kleť||Z. Moravec
|-
|7968 Elst-Pizarro||1996 N2|| align=right|14,0|| align=right|3,157|| align=right|0,165|| align=right|1,39|| align=right|5,608||MBA||14. julij 1996||La Silla||E. W. Elst; G. Pizarro
|-
|(7969)||1997 RP3|| align=right|12,6|| align=right|3,194|| align=right|0,168|| align=right|2,43|| align=right|5,706||MBA||5. september 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|7970 Lichtenberg||6065 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,578|| align=right|0,243|| align=right|4,16|| align=right|4,138||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|7971 Meckbach||9002 P-L|| align=right|13,9|| align=right|2,575|| align=right|0,107|| align=right|13,99|| align=right|4,132||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|7972 Mariotti||1174 T-1|| align=right|13,5|| align=right|3,239|| align=right|0,127|| align=right|00,47|| align=right|5,829||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|7973 Koppeschaar||1344 T-2|| align=right|14,4|| align=right|2,872|| align=right|0,086|| align=right|2,33|| align=right|4,867||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|7974 Vermeesch||2218 T-2|| align=right|14,5|| align=right|2,266|| align=right|0,099|| align=right|00,17|| align=right|3,410||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|(7975)||1974 FD|| align=right|12,6|| align=right|3,001|| align=right|0,074|| align=right|10,22|| align=right|5,198||MBA||22. marec 1974||Cerro El Roble||C. Torres
|-
|7976 Pinigin||1977 QT2|| align=right|14,2|| align=right|2,226|| align=right|0,098|| align=right|2,21|| align=right|3,321||MBA||21. avgust 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(7977)||1977 QQ5|| align=right|15,4|| align=right|2,227|| align=right|0,466|| align=right|25,19|| align=right|3,323||AMR||21. avgust 1977||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|7978 Niknesterov||1978 SR4|| align=right|15,2|| align=right|2,154|| align=right|0,150|| align=right|1,03|| align=right|3,160||MBA||27. september 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|7979 Pozharskij||1978 SV7|| align=right|13,0|| align=right|2,849|| align=right|0,073|| align=right|6,77|| align=right|4,809||MBA||26. september 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|7980 Senkevich||1978 TD2|| align=right|14,0|| align=right|2,819|| align=right|0,079|| align=right|1,65|| align=right|4,732||MBA||3. oktober 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(7981)||1978 VL10|| align=right|13,5|| align=right|2,891|| align=right|0,105|| align=right|1,97|| align=right|4,916||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(7982)||1979 MX5|| align=right|14,7|| align=right|2,280|| align=right|0,101|| align=right|2,47|| align=right|3,443||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|7983 Festin||1980 FY|| align=right|14,7|| align=right|2,162|| align=right|0,039|| align=right|1,90|| align=right|3,178||MBA||16. marec 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(7984)||1980 SM|| align=right|13,7|| align=right|2,633|| align=right|0,200|| align=right|9,08|| align=right|4,271||MBA||29. september 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(7985)||1981 EK10|| align=right|14,9|| align=right|2,332|| align=right|0,145|| align=right|3,04|| align=right|3,561||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(7986)||1981 EG15|| align=right|15,8|| align=right|2,114|| align=right|0,127|| align=right|2,00|| align=right|3,073||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(7987)||1981 EV22|| align=right|14,0|| align=right|2,772|| align=right|0,207|| align=right|3,31|| align=right|4,614||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(7988)||1981 EX30|| align=right|15,0|| align=right|2,360|| align=right|0,219|| align=right|2,94|| align=right|3,625||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(7989)||1981 EW41|| align=right|15,6|| align=right|2,388|| align=right|0,195|| align=right|1,58|| align=right|3,689||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(7990)||1981 SN1|| align=right|13,2|| align=right|3,065|| align=right|0,310|| align=right|2,34|| align=right|5,366||MBA||26. september 1981||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|7991 Kaguyahime||1981 UT7|| align=right|12,6|| align=right|3,135|| align=right|0,201|| align=right|1,74|| align=right|5,551||MBA||30. oktober 1981||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|7992 Yozan||1981 WC|| align=right|13,1|| align=right|3,089|| align=right|0,328|| align=right|9,52|| align=right|5,429||MBA||28. november 1981||Tokai||T. Furuta
|-
|(7993)||1982 UD2|| align=right|12,6|| align=right|2,930|| align=right|0,130|| align=right|2,60|| align=right|5,014||MBA||16. oktober 1982||Kleť||A. Mrkos
|-
|7994 Bethellen||1983 CQ2|| align=right|12,5|| align=right|3,057|| align=right|0,110|| align=right|00,05|| align=right|5,343||MBA||15. februar 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|7995 Khvorostovsky||1983 PX|| align=right|13,5|| align=right|2,800|| align=right|0,266|| align=right|8,84|| align=right|4,684||MBA||4. avgust 1983||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|7996 Vedernikov||1983 RX3|| align=right|12,9|| align=right|2,865|| align=right|0,322|| align=right|14,11|| align=right|4,848||MBA||1. september 1983||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(7997)||1985 CN1|| align=right|14,2|| align=right|2,299|| align=right|0,101|| align=right|3,18|| align=right|3,486||MBA||13. februar 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|7998 Gonczi||1985 JK|| align=right|14,0|| align=right|2,348|| align=right|0,119|| align=right|5,58|| align=right|3,597||MBA||15. maj 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|7999 Nesvorny||1986 RA3|| align=right|12,0|| align=right|3,057|| align=right|0,082|| align=right|11,68|| align=right|5,343||MBA||11. september 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|8000 Isaac Newton||1986 RL5|| align=right|12,1|| align=right|3,064|| align=right|0,089|| align=right|9,76|| align=right|5,362||MBA||5. september 1986||La Silla||H. Debehogne
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission 
© IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov

an:Lista d'asteroides (7001-8000)
ast:Llista d'asteroides (7001-8000)
ca:Llista d'asteroides (7001-8000)
en:List of minor planets: 7001–8000
eo:Listo de asteroidoj (7001–8000)
es:Anexo:Asteroides (7001)–(8000)
fa:فهرست سیارک‌ها (۷۰۰۱ - ۸۰۰۱)
fr:Liste des astéroïdes (7001-8000)
it:Lista di asteroidi (7001-8000)
ja:小惑星の一覧 (7001-8000)
la:Index Asteroidum 7001-8000
nn:Nummererte småplanetar/7001–8000
no:Liste over nummererte småplaneter: 7001–8000
pl:Lista planetoid 7001-8000
pt:Anexo:Lista de asteroides (7001-8000)
ro:Lista planetelor minore: 7001–8000
tl:Talaan ng mga planetang menor: 7001–8000
vi:Danh sách các tiểu hành tinh: 7001–8000
zh:小行星列表/7001-8000